Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны — положение в республике в годы Великой Отечественной войны (1941—1945) и её роль в победе над немецко-фашистскими захватчиками.

Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны находилась в глубоком тылу. Расположение, общественное устройство, природные и людские ресурсы республики обусловили её роль в победе.

Мобилизация населения 
Перед началом Второй мировой войны в республике проживало 3 млн. 158 тыс. человек.

С первых дней Великой Отечественной войны в военкоматы республики подали заявления тысячи человек. Мужчины, не годные к строевой службе и старшего возраста, забирались в трудовую армию. Из Башкирии в годы войны в трудовую армию было мобилизовано более 106 тысяч человек. Они работали на строительстве Средне-Уральской ГРЭС, на Кировском заводе в Челябинске, на шахтах Свердловской, Пермской и Челябинской областей, на Верхне-Исетском и Ново-Тагильском металлургическом заводах, торфоразработках и др.

Всего с 22 июня 1941 по 19 августа 1944 года в республике было мобилизовано в Красную Армию и Военно-Морской Флот 559671 человек, включая 2971 женщин. Всего в годы Великой Отечественной войны из Башкирии на фронт ушли более 710 тысяч человек, из них около 300 тысяч человек погибло на фронтах войны.
Из них на поле боя пало около 88 500 человек, умерло от ран — 20 000 человек, погибло в плену — 2 265 человек, более 127 000 человек пропало без вести.

С 1 октября 1941 года проводилось обязательное военное обучение мужчин в возрасте от 16 до 50 лет и уже к началу декабря подготовку прошли 83 тысячи военнообязанных. В феврале 1942 года в системе всеобуча были созданы подразделения по подготовке истребителей танков, автоматчиков, пулемётчиков, миномётчиков, кавалеристов, снайперов, связистов, в которых за 1942—1944 годы было подготовлено 30,6 тысяч военнообязанных по различным специальностям. Для подготовки связистов, снайперов и медицинских сестёр также призывались девушки.

В то же время в Башкирии было эвакуировано много людей с западной части страны. Эвакуированы вместе с работниками институты, академия наук Украинской ССР, заводы, фабрики, театры, общественные организации.

28 июля 1945 года в Уфу прибыл первый эшелон с демобилизованными участниками Великой Отечественной войны.

Военные формирования, образованные на территории республики 
В годы войны в Башкирской АССР параллельно создавались национальные воинские части и соединения. Такими частями были 112-я и 113-я кавалерийские дивизии, 1292-й истребительный противотанковый артиллерийский полк, 74-я и 76-я кавалерийские дивизии, 219-я (2-го формирования) Идрицкая стрелковая дивизия, Кременчугско-Александрийская стрелковая дивизия, Невельская стрелковая дивизия, Перекопская стрелковая дивизия, Львовский минометный полк, Брестская стрелковая дивизия. В 1941 году в Уфе было открыто Уфимское пехотное училище.

См. также:
 170-я стрелковая дивизия (1-го формирования)
 112-я Башкирская кавалерийская дивизия (СССР)
 113-я кавалерийская дивизия
 76-я кавалерийская дивизия 
 1200-й стрелковый полк
 1202-й стрелковый полк
 1204-й стрелковый полк
 1292-й Башкирский истребительно-противотанковый артиллерийский полк имени Салавата Юлаева
 361-я стрелковая дивизия (1-го формирования)
 1098-й пушечный артиллерийский полк
 1097-й пушечный артиллерийский полк
 587-й гаубичный артиллерийский полк
 214-я стрелковая дивизия (2-го формирования)
 219-я стрелковая дивизия (2-го формирования)
 124-я стрелковая бригада

Героизм на фронтах войны 

Мобилизованные жители республики воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны. Наиболее отличившиеся 200 тысяч воинов были награждены орденами и медалями. Из них звания Героя Советского Союза было удостоено 278 человек и 35 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

Уже в первые дни войны уроженцы республики участвовали в обороне страны: в обороне Брестской крепости приняли участие Р. Исмагилов, Е. Матвиенко, М. Закиров.

Александр Матросов, Миннигали Губайдуллин и Григорий Овчинников своим телом закрыли вражескую амбразуру и посмертно были удостоены звания Героя Советского Союза.

В январе 1943 года во время Сталинградской битвы в составе 44-й стрелковой дивизий совершили бессмертный подвиг Зубай Утягулов и Тимирай Кубакаев. В боях за Днепр отличился Валентин Паширов, под командованием которого танковый взвод уничтожил 10 огневых точек, до роты солдат противника. Артиллерист Степан Овчаров в одиночку подбил четыре танка противника, а Георгий Ветошников отличился при переправе солдат через Днепр.

Дважды Героем Советского Союза стал Муса Гареев — совершив всего около 250 боевых вылетов, он особо отличился в боях во время Восточно-Прусской наступательной операциях.

Среди захвативших в апреле 1945 года рейхстаг и водрузивших Красное знамя на его купол был и уроженец республики Газий Загитов. При штурме Берлина также отличились лётчики Г. Мушников, Н. Дегтярь; артиллеристы В. Тарасенко, А. Калганов, Г. Аскин, И. Ромашкин, пулемётчик И. Трушков, разведчик Г. Саитов.

Уроженцы Башкирии также участвовали в партизанских движениях. В отрядах украинских партизан воевали Б. Фатхинуров, П. Ершов, С. Хабиров. Уроженец г. Уфы И. Александров организовал партизанский отряд в Белоруссии. Ещё одним организатором партизанского движения, но уже в Чехословакии являлся Даян Мурзин. Во Французском Сопротивлении отличились М. Шагиев, А. Гришанин, Ф. Рыбаков, Г. Чернов, В. Елистратов, а А. Коляскин два года воевал вместе с итальянскими партизанами. Майор Б. Г. Назиров являлся одним из организаторов подпольной группы, организовавший восстание в концлагере Бухенвальд.

Экономика 
24 июня 1941 года Башкирский обком ВКП(б) принял постановление о перестройке работы предприятий и учреждений на военный лад, готовности к развертыванию госпиталей, об итогах первых дней мобилизации, увеличении выпуска авиационного бензина на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе.

1 июля 1941 года Башкирский обком ВКП(б) отправил горкомам и райкомам партии директивное письмо о перестройке работы предприятий и учреждений республики на военный лад. На заводах осваивался выпуск мин, снарядов, гранат, авиабомб и другой военной продукции. На Уфимском паровозоремонтном заводе начали выпускать бронеплощадки и бронепоезда, на нефтеперерабатывающих заводах — высокооктановые сорта бензина, автола, керосина и др., на Белорецком сталепроволочном заводе — авиационные тросы, пружины и др., Тирлянский металлопрокатный завод — высококачественные стальные листы и т. п.

В целом экономика Башкирской АССР в годы войны функционировала как тыловой регион СССР. За годы войны в Башкирскую АССР были эвакуированы около 200 предприятий, две Академии Вооружённых сил страны — Высшая Академия Генерального штаба имени К. Е. Ворошилова (в Уфу) и Военно-политическая Академия имени Ленина (в Белебей). Наркомавиапром в 1941 году перебазировал в Уфу заводы № 234, 451, 161, 43, 85, 264. В Уфе находился Исполком Коммунистического Интернационала. С 1943 года из Уфы велись радиопередачи на 18 европейских языках.

Широко развернулось изыскание и использование местного топлива (природного газа, торфа, бурого угля). К второй половине 1942 года потребление природного газа в республике выросло по сравнению с довоенным периодом в 46 раз. К открытым до войны месторождениям нефти, в 1943 году добавилось Кинзебулатовское месторождение. Башкирская нефть (Ишимбайский нефтеперерабатывающий завод, Уфимский нефтеперерабатывающий завод) обеспечивала топливом вооружённые силы страны. Всего в годы Второй мировой войны в Башкирской АССР было добыто более 8 млн 400 тыс. тонн нефти. Месторождения бокситов дали несколько десятков тонн сырья для алюминиевой и металлургической промышленности. Наличие в республике сырья для чёрной и цветной металлургии, машиностроительной и нефтеперерабатывающей промышленности в виде запасов руд, сырья, твердого и жидкого топлива позволяло ускоренными темпами вводить в эксплуатацию эвакуированные предприятия. Увеличился выпуск продукции деревообрабатывающей промышленности республики.

Вместе с предприятиями в республику прибывали эшелоны работки с семьями. Так только в Уфу было принято около 106 тысяч эвакуированных. Всего в республику было эвакуировано 247 тысяч человек. Эвакуированное население обеспечивались жильём, работой. Дети учились в школах, институтах.

Многие эвакуированные предприятия со своим оборудованием объединяли с местными в одно. Так Запорожский, Гомельский, Изюмский, Станиславский паровозоремонтные заводы работали на Уфимском ПРЗ. Верхневолжский моторный завод работал на территории Уфимского моторостроительного завода. Калужская спичечная фабрика работала на Уфимской спичечной фабрике. Микашевичский фанерный комбинат из Белорусской ССР был объединен с Черниковским комбинатом. Были объединены московские заводы «Электропровод» и «Металлорукав», Подольский «Винилпровод», Одесский «Электрошнур» и Харьковский электромеханический заводы. Электротехническая промышленность республики выпускала электрооборудование для танков и самолётов, приборы для военных кораблей, электроакустическую аппаратуру, аккумуляторные батареи и другие. К примеру, только один завод выпускал более 20 типов аппаратуры связи.

С участием эвакуированных моторных заводов, в том числе из г. Рыбинска в Уфе было создано авиационное моторостроение. Директором Уфимского объединённого моторостроительного завода в августе 1941 году был назначен В. П. Баландин.

В годы войны базе эвакуированного Рубежанского химического комбината в Башкирской АССР была создана химическая промышленность. В Уфе стали выпускать соляную кислоту, соду, хлор, хлорбензол. Был сдан в эксплуатацию завод натурального каучука. На основе эвакуированых в Уфу заводов «Красный треугольник» из г. Ленинграда и «Резинотехника» из г. Ярославля был создан Уфимский завод резинотехнических изделий. Завод выпускал для Военно-морского флота аэростаты заграждения, надувные десантные лодки, понтоны и водолазные костюмы.

За годы войны возникли новые предприятия лёгкой промышленности. В республике работало много фабрик по пошитию обмундирования и обуви для нужд Красной Армии и Военно-морского флота. А в Уфе находился вещевой склад Военно-морского флота № 200333. Сшитое в республике обмундирование скапливалось на складе и распределялась по флотам. К 1943 году производство продукции широкого потребления достигло 50 % всей продукции лёгкой промышленности.

В первые дни войны ушедших на фронт рабочих заменили ушедшие на пенсию ветераны труда, женщины и дети подросткового возраста. К примеру, в Белорецком металлургическом комбинате 60 % от общего числа рабочих составляли женщины, а в Миндякской золотодобывающей фабрике они составляли около 80 %.

В 1944 году выпуск валовой продукции промышленности по сравнению с 1940 годом увеличился почти в 3 раза. В годы войны ведущая роль в промышленности перешла к машиностроению, второе место заняли нефтедобыча и нефтепереработка, третье — металлургия и четвёртое — пищевая промышленность.

Население республики добровольно направляли средства в Фонд обороны, на строительство танковых колонн, авиаэскадрилий, орудий и другого вооружения. Уже к октябрю 1941 года в Фонд обороны из личных сбережений населения республики было направлено 70 миллионов рублей, большое количество золотых и серебряных украшений, сотни тысяч пудов хлеба и др. За 1941—1945 годы жители автономии приобрели на 1,3 миллиарда облигаций, на 239 миллиона рублей билетов денежно-вещевой лотереи.

В Государственном Банке СССР от организаций республики было открыто 25 счетов для перечисления средств на строительство авиаэскадрилий «Башкирский истребитель», «25 лет Башкирской АССР», «Комсомолец Башкирии», «Салават Юлаев», «Башкирский нефтяник», «Белорецкий металлург», танковых колонн «Учитель Башкирии» и других. Всего на производство вооружения и техники для Красной Армии и военно-морского флота рабочими из республики было направлено 255 миллионов рублей.

За 1941—1945 годы по республике было собрано свыше 83 тысяч пар валенок, 21 тысяч полушубков, более 29 тысяч ватных курток и брюк, 3 тысячи меховых жакетов, 35 тысяч шапок-ушанок и других тёплых вещей для бойцов и командиров Красной Армии. За 1941—1944 годы из республики на фронт было отправлено 362 вагона с подарками.

Для оказания помощи освобождённым районам СССР был образован республиканский комитет. Башкирская АССР взяла шефство над Ворошиловградской областью (ныне Луганская область) и Сталинградом. 13 сентября 1943 года из республики в Ворошиловград (Луганск) бы направлен первый эшелон с промышленным оборудованием и продуктами, к концу года было отправлено более 90 вагонов с оборудованием, техникой и материалами, 15 тысяч лошадей, 18 тысяч овец, 9 тысяч свиней, 7 тысяч голов крупного рогатого скота. Также большое количество стройматериалов, оборудования и т. п. было отправлено в Сталинград, Харьков и другие города.

Сельское хозяйство 
За годы войны в Башкирской АССР было произведено сельскохозяйственной продукции на 1479,5 миллионов рублей или 2,2 % производства в СССР. На фронт было отправлено 71 тысячу лошадей, 750 тракторов, продукты.

К 1943 году в связи с мобилизацией, число трудоспособных колхозников уменьшилось на 31 % или на 218 тысяч человек. На фронт были отправлены тысячи автомобилей, тракторов, лошадей.

В республике работали в основном колхозах и совхозах, занимаясь животноводством, овощеводством, выращивали хлеб, семенной материал. Для производства каучука выращивали кок-сагыз. В то же время уровень жизни башкирского крестьянства в был очень низким. За годы войны сельское население республики сократилось на 706,5 тыс. человек. Из села было мобилизовано 18 % трудоспособного населения. Продукты, получаемые колхозниками с приусадебных участков и от скота личного пользования, не обеспечивали самых минимальных потребностей семей. От недоедания увеличилось число больных дистрофией.

В 1942 году женская тракторная бригада Дюртюлинской МТС возглавляемая Ф. Кагармановой заняла второе место по итогам Всесоюзного соревнования.

Сельское хозяйство республики внесло свой вклад в дело победы. За свой труд в годы войны в республике было награждено орденами и медалями 300 колхозников.

Культура

Наука и образование 
В годы Великой Отечественной войны в Башкирию были эвакуированы научные учреждения, включая Академию наук УССР с 18 научными институтами, Союзы композиторов, художников, писателей, архитекторов Украины, мемориальные музеи Т. Г. Шевченко, М. Коцюбинского. В республику были перевезены редкие книги XVI—XVIII веков, рукописи классиков украинской литературы Н. Гоголя, И. Франко, Л. Украинки, библиотека Софийского собора. В Уфе жили П. Тычина, М. Рыльский, В. Сосюра, Ю. Яновский, П. Панч, И. Кочерга, Н. Рыбак и др.

В Башкирию были эвакуированы Днепропетровский музыкально-драматический театр, Киевский театр оперы и балета, Киевский театр музыкальной комедии, Киевский драматический театр, Мелитопольский театр музыкальной драмы, Николаевский кукольный театр.

Всего в республике было размещено 17 военно-учебных заведений. Эвакуированные и местные учебные и научные заведения продолжали работу в республике.

Ученые — медики республики разрабатывали препараты для лечения раненых. 5 июня Наркомат здравоохранения РСФСР издал приказ о массовом
производстве антиретикулярной цитотоксической сыворотки в Уфимском институте эпидемиологии и микробиологии имени И. И. Мечникова.

В годы войны многие здания школ и вузов были заняты под военные нужды. Тысячи школьников старших классов работали на заводах, участвовали в уборке урожая, заготовке топлива и др.

С 1941 года по 1945 год в Башкирской АССР число детских домов увеличилось с 28 до 130, а контингент детей в них от 4000 до 16300 человек.

Литература и искусство 

В 1944 году в Башкирской АССР работали местные театры: Башкирский Академический драматический, Башкирский Государственный Театр оперы и балета, Русский драматический театр, Театр Музыкальной комедии, Русский и башкирский театры кукол, Башкирская государственная филармония, а также эвакуированные: Киевский театр оперы и балета им. Шевченко, Воронежский театр драмы, Украинский (Мелитопольский) театр музыкальной драмы, актёры Киевского театра русской драмы. В 1944 году в Башкирском государственном театре оперы и балета состоялась премьера первого башкирского балета «Журавлиная песнь», музыка Л. Степанова и З. Исмагилова, балетмейстер Н. А. Анисимова.

Задачей литературы в Башкирской АССР было разоблачение сущности фашизма, отражение героизма советского народа, его патриотизма и храбрости. В эти годы в республике работали поэты-фронтовики М. Харис, Х. Карим, С. Кулибай. Поэты М. Карим, С. Кудаш, Б. Бикбай, Г. Гумер, Я. Кулмый, Г. Рамазанов, А. Вали и Б. Мукамай, М. Бурангулов обращались к героической тематике.

Война унесла жизни башкирских писателей С. Мифтахова, М. Хая, А. Карная, М. Хариса, Х. Кунакбая, Т. Мурата, Б. Мукамая и других, от ран умер Б. Дим.

В военной лирике главным стал образ Родины.

В годы войны башкирские драматурги создавали пьесы, посвящённые труду («Молодая семья» Н. Карипа, «Женушка» А. Мубарякова), прошлому народа («Салават», «Кахым-туря» Б. Бикбая, «Башкирская свадьба» (1941), «Пастух», «Идукай и Мурадым» М. Бурангулова) и др.

Память 

 Во всех городах Республики Башкортостан установлены памятники Героям Советского Союза, жившим в республике, мемориалы воинской славы.
 В Уфе создан Музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии (16-й гвардейской Черниговской кавдивизии) при Министерстве культуры и национальной политики Республики Башкортостан (Уфа, Дёмский район Уфы, ул. Левитана, д. 27).
 В честь 30-летия формирования дивизии в 1972 году в Уфе установлен памятник воинам 112-й Башкирской (16-й гвардейской Черниговской) кавдивизии.
 Издана Книга памяти Республики Башкортостан, «Память: Списки погибших в Великой Отечественной войне».
 В городе Салавате создан Мемориальный комплекс «Вечный огонь» — комплекс в честь павших в героических боях защитников Родины, жителей города Салавата.

После войны 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 1001—346[2] от 30 марта 1948 года Министерство внутренних дел СССР должно было организовать лагеря для заключённых и военнопленных. В башкирских городах Уфе, Стерлитамаке, Салавате были организованы лагеря, в которых размещались военнопленные и гражданские. Они занимались в основном строительством жилья, промышленных объектов. Военнопленные были выпущены к 1952 году.

Эвакуированные предприятия, учебные заведения вернулись в родные места. При этом многие полностью или частично (Уфимское моторостроительное производственное объединение, Уфимский завод резинотехнических изделий) были оставлены в республике, сохранив достигнутый в республике высокий промышленный и научный потенциал.

См. также: Лагеря ГУЛАГ в Салавате.

Наука 
Вопросы истории Башкирской АССР в годы Великой отечественной войны и её вклад в победу на протяжении десятилетий изучаются учёными Башкортостана. Подробно рассматриваются следующие вопросы жизни республики в военные годы:
 Роль областной партийной организации Башкирской АССР в победе («Очерки истории Башкирской организации КПСС». Уфа, 1973 г., Муртазин М. Б. «Коммунистическая партия Советского Союза — организатор создания нефтяной промышленности в Башкирии (1938—1945)»)
 Роль рабочего класса республики и вопросы трудностей перевода народного хозяйства республики на военный лад (Савельев И. П."Рабочий класс Башкирии в борьбе за победу над врагом в Великой Отечественной войне" Москва, 1956 г.; Ахмадиева Т. Х. «Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны»).
 Вклад комсомола республики в победу (Саяпов Т. Ш. Ленинский комсомол Башкирии. Уфа. 1968 г.).
 Вопросы состояния сельского хозяйства республики в годы войны (Кинзебулатов Х. Б. «Колхозное крестьянство Башкирии в годы Великой Отечественной войны». Диссертация, М. 1953 г.).
 Роль профсоюзной организации.
 В межнациональных отношениях в годы войны рассматривались с одной стороны вопросы укрепление дружбы народов между народами, с другой — депортации народов (Камильянов М. Я. Военно-организаторская работа Башкирской партийной организации в годы Великой Отечественной войны. Уфа, 1998 г.).
 Изучалась история 1б-й Башкирской кавалерийской дивизии (Белов Г. А. «Путь мужества и славы». Уфа, 1967 г.).

Издаются книги воспоминаний участников войны (М. Г. Гареев «Штурмовики идут на цель»), списки погибших в годы войны.

Примечания

Литература 
 Ахмадеев Т. Х. Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны. 1941—1945. Уфа: Башкирское кн. изд-во, 1984.
 Ахмадеев Т. Х. Вклад Башкортостана в Великую Победу. Уфа, 1995.
 Ахметзянов У. С. КПСС организатор трудового подвига рабочего класса в годы Великой Отечественной войны: /На материалах Башк. АССР/. — Уфа, 1975.
 Аюпов Р. Х. Республика Башкортостан в годы Великой Отечественной войны: новые факты и их осмысление. Уфа, 1993
 Аюпов Р. Х. Советы Башкирской АССР в годы Великой Отечественной войны. Уфа, 1989.
 Будков А. Д., Будков Л. А. Нефтяная промышленность СССР в годы Великой Отечественной войны. М.: «Недра» 1985.
 Гибадуллин Б. Г. Советская Башкирия в годы Великой Отечественной войны. Уфа, 1971.
 Глубокий тыл. Башкирия в годы Великой Отечественной войны. Художественно-документальное повествование Уфа, Изд. «Башкортостан», 2005. — 224 с., с илл. ISBN 5-8258-0205-3.
 За наше  дело правое. – Уфа: Башкир. кн. изд-во, 1985. – 159 с. В т. ч. публицистические и беллетризованные очерки о 23 уроженцах 
Башкирии – участниках Великой Отечественной войны, в их числе удостоенные звания Героя Советского Союза
 Огненная  земля. – Уфа: Башкир. кн. изд-во, 1977. – 216 с.: портр. Беллетризованные очерки о 4 уроженцах Башкирской АССР – участниках Великой Отечественной войны. 
 Память: Башкортостан: Списки погибших в Великой Отечественной войне. 1941—1945 гг./Гл. ред. Аюпов М. А. Кн.1 . Уфа: Китап, 1994.
 Память:  списки погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Башкортостан / [редкол.: М.А.Аюпов (гл. ред.) и др.]. – Уфа: Китап, 1994–2000. 
Кн. 1: г. Уфа: Демский, Ждановский (Кировский), Кировский, Сталинский (Калининский) районы. – 1994. – 320 с.: ил.
Кн. 2: [Ленинский, Молотовский (Советский), Орджоникидзевский районы]. – 1994. – 312 с.: ил.
Кн. 3: Абзелиловский, Альшеевский, Архангельский районы. – 1994. – 390 с.: ил.
Кн. 4: Аскинский, Аургазинский районы. – 1994. – 357 с.: ил.
Кн. 5: Баймакский, Бакалинский, Буздякский, Бурзянский районы. – 1994. – 391 с.: ил.
Кн. 6: Балтачевский, Белебеевский, Бижбулякский районы. – 1995. – 560 с.: ил.
Кн. 7: Белокатайский, Белорецкий, Бирский районы. – 1995. – 597 с.: ил.
Кн. 8: Благоварский, Благовещенский, Бураевский районы. – 1996. – 592 с.: ил.
Кн. 9:  Гафурийский,  Давлекановский,  Дюртюлинский  районы.  –  1996.  – 555 с.: ил.
Кн. 10:  Дуванский,  Ермекеевский,  Зианчуринский,  Зилаирский  районы.  – 1996.– 451 с.: ил.
Кн. 11: Иглинский, Илишевский районы. – 1996. – 405 с.: ил.
Кн. 12: Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский районы. – 1997. – 500 с.: ил.
Кн. 13: Кармаскалинский, Кигинский, Кугарчинский районы. – 1997. – 509 с.: ил.
Кн. 14: Краснокамский, Кушнаренковский, Куюргазинский районы / [подгот. Р.А.Валеев и др.]. – 1997. – 462 с.: ил.
Кн. 15: Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский районы. – 1998. – 513, [2] с.: ил.
Кн. 16:  Нуримановский  район,  г.  Стерлитамак,  Стерлитамакский  район.  –1998. – 430 с.: ил. 
Кн. 17: Салаватский, Стерлибашевский, Туймазинский районы. – 1999. – 480 с.: ил.
Кн. 18: Татышлинский, Уфимский, Учалинский районы. – 1999. – 529 с.:ил.
Кн. 19: Федоровский, Чекмагушевский, Чишминский районы. – 1999. – 452, [2] с.: ил. 
Кн. 20: Хайбуллинский, Шаранский, Янаульский районы. – 1999. – 466, [2] с.: ил. 
Кн. 21: (доп.): [списки погибших, пропавших без вести, умерших от ран и болезни, в плену в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Списки погибших, пропавших без вести, умерших от ран и болезни во время локальных войн и военных конфликтов. Списки погибших, пропавших без вести, умерших от ран и болезни в Афганистане 1979–1989 гг.]. – 2000. – 591, [1] с.
Кн. 22: (доп.): Республика Башкортостан. – 2000. – 542, [2] с.

Краткие и очень краткие биографические справки более чем о 300000 уроженцев республики, погибших на фронте, пропавших без вести, умерших от ран, в плену в годы Великой Отечественной войны, во время Афганского конфликта 1979–1989 гг., других локальных войн и военных конфликтов. 
 Ратные подвиги трудящихся Башкирии на фронтах Великой Отечественной войны. Уфа, 1985.
 Савельев И. П. Рабочий класс Башкирии в борьбе за победу над врагом в Великой Отечественной войне. Москва, 1956.
 Солдаты  победы: [очерки и воспоминания / ред.-сост. Ю.Ф.Дерфель]. – Уфа: Башкнигоиздат, 1970. – 199 с.: ил.
Автобиографические  очерки  11  участников  Великой  Отечественной войны – уроженцев и жителей Башкирской АССР. Портреты.
 Тридцать лет Советской Башкирии. Уфа, 1949.
 Узиков Ю. А. Гвардейцы планеты: Коминтерновцы в Башкирии. Уфа. Башк. кн. из-во, 1978.
Багаутдинов Айрат Маратович, Багаутдинов Рушан Айратович. Подвиг Александра Матросова: анализ советских и немецких документов. Монография. Уфа. РИЦ БашГУ. 2021. - 223 с. ISBN 978-5-7477-5317-4
Багаутдинов Айрат Маратович, Багаутдинов Руслан Айратович. Дебальцевский рейд 7-го гвардейского кавалерийского корпуса. Хроника боев в документах вермахта. Монография. - Уфа. РИЦ БашГУ. 2020. -172 с. ISBN 978-5-7477-5170-5
Багаутдинов А.М., Багаутдинов Р.А. Последний бой гвардии генерал-майора М.М. Шаймуратова. — Сборник немецких документов. — Уфа: БашГУ, 2020. — С. 278 с.  ISBN 978-5-7477-5075-3.
Багаутдинов А.М, Багаутдинов Р.А. Люфтваффе в небе Башкирии. Сборников документов. Уфа. РИЦ БаШГУ . 2020. - 282 с. ISBN 978-5-7477-5109-5
Багаутдинов А.М, Багаутдинов Р.А. Башкирия в документах третьего рейха. Уфа. РИЦ БаШГУ . 2020.

Ссылки 
 
 
 Башкирская деревня в годы Великой Отечественной войны . Журнал Ватандаш.  
 Размещение эвакуированных предприятий в Уфе в годы войны . Журнал Ватандаш.
 Аэро- и парашютно-планерные клубы Осоавиахима Башкортостана в годы Великой Отечественной войны . Журнал Ватандаш. 
 ВКЛАД БАШКИРСКОЙ АССР В РАЗВИТИЕ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СТРАНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ . Журнал Ватандаш.
 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ БАШКИРСКОГО НАРОДА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941—1945 гг. . Журнал Ватандаш.
 Призваны из Башкортостана . Журнал Ватандаш. 
 ЛИТЕРАТУРА ПАТРИОТИЗМА (Башкирская литература в годы Великой Отечественной войны). Журнал Ватандаш.
 https://web.archive.org/web/20150222133422/http://world-war-ii.on.ufanet.ru/bush_v_godi_VOV.htm
 
 Статья в Башкирской энциклопедии
 http://cheloveknauka.com/bashkiriya-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny
 http://www.gasrb.ru/event8.html 
 http://www.dissercat.com/content/bashkiriya-v-gody-velikoi-otechestvennoi-voiny
https://elib.bashedu.ru/dl/internet/Bagautdinov%20AM_Bagautdinov%20RA_Podvig%20Aleksandra%20Matrosova_mon_2021.pdf/view
https://elib.bashedu.ru/dl/internet/Bagautdinov%20AM_Bagautdinov%20RA_Debalytcevsti%20reid%207%20gvardeiskogo%20kavaleriskogo%20korpusa_mon_2020.pdf/view
https://elib.bashedu.ru/dl/internet/Bagautdinov%20i%20dr_sost_Luftvaffe%20v%20nebe%20Bashkirii_sb%20doc_2020.pdf/view
http://elib.bashedu.ru/dl/internet/Bagautdinov%20i%20dr_sost_Poslednij%20boy%20Shajmuratova_sb%20doc_2020.pdf/view
http://elib.bashedu.ru/dl/internet/Bagautdinov%20i%20dr_avt-sost_Bashkirija%20v%20doc%203%20rejha_hrest_2020.pdf/view
https://cyberleninka.ru/article/n/vzyatie-chernuhino-112-y-bashkirskoy-kavaleriyskoy-diviziey-14-fevralya-1943-g-analiz-dokumentov-vermahta/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/podvig-aleksandra-matrosova-analiz-sovetskih-i-nemetskih-dokumentov/viewer
https://elib.bashedu.ru/dl/internet/BagautdinovA_BagautdinovR_Nemec.aerofotosnimki-sb.dokumentov_2022.pdf/view

Башкирская АССР во время Великой Отечественной войны